Жу (къхунг) — группа языков, на которых говорят северные бушмены (племена къхунг). Образуют ветвь в составе севернокойсанской языковой семьи.

Носители языков жу занимают компактный ареал на северо-востоке Намибии и северо-западе Ботсваны: от солончаков Этоша до болот Окаванго. Ранее были рассеяны также среди народов банту по всему югу Анголы (на и вокруг плато Уила), но в результате Гражданской войны большинство бушменов переселилось в Намибию и ЮАР.

Общая численность: 45—50 тыс. человек, в том числе в Намибии 25—30 тыс., в Ботсване 7 тыс., в ЮАР 3,5 тыс., в Замбии около 200 человек, в Анголе 9,5 тыс. (до войны).

Сравнительная близость этих языков и нехватка надежного материала породили довольно сильные расхождения в их классификациях. Включает следующие языки и наречия.
 язык Северный къхунг
 къо-къхунг («ангольский къхунг», !’o-!xung) — 12,5 тыс., в Анголе и Намибии (запад полосы Каприви)
 Кубанго-кунене (западноангольский къхунг, васекела, секеле)
 Квито-кубанго (среднеангольский къхунг)
 Квандо-квито (восточноангольский къхунг, малиго)
 Мпунгу — переходный к оконго и центральному къхунгу
 язык Оконго-къхунг (экока-къхунг; Ekoka !Kung, Western ǃXuun)
 язык Центральный къхунг
 западно-хрутфонтейнское
 восточно-хрутфонтейнское
 овамбо (цинцабисское) — сближают с оконго
 оматако-къхунг — сближают с жуцъоан
 лъхаулъе (чъхао-лъае, чъхаулъэйн; ǂKx’ao-ǁ'ae, ǂKxʼauǁʼein) — 7 тыс., сближают с жуцъоан
 язык Жуцъоан (юго-восточный къхунг) — 25—30 тыс.
 собственно жуцъоан
 рунду-къхунг
 (†) старохайлъомский язык (Old Hai||om) — бывший язык группы хайлъом, ныне говорящих на особом наречии языка нама
 (†) овамбо-бушменский язык (кеди-чвагга; Kedi-Chwagga) — язык племён кеди и чвагга, перешедших на язык овамбо (банту)

Лексика 
Лексика:

Примечания

Литература 

 
 
 Starostin G. A lexicostatistical approach towards reconstructing Proto-Khoisan // Mother Tongue, vol. VIII, 2003.

Ссылки 

 Все койсанские языки на Ethnologue
 Койсанские языки в Реестре языков мира, в том числе:
 СЕМЬЯ ЖУ-КЪВИ: СЕВЕРНО-КОЙСАНСКАЯ ВЕТВЬ
 Карта языков жу
 Обозначение щелкающих согласных в русском языке
 Макро-койсанская этимологическая база данных на сайте «Вавилонская башня» С. А. Старостина.
 Материалы по койсанским языкам на сайте Корнеллского университета

Койсанские языки